Wikipedia w języku urdu – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku urdu. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku urdu
 Statystyki projektu

Edycje językowe Wikipedii